Cuy puede referirse a:

 El cuy (Cavia porcellus), roedor comestible de América.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes lugares y divisiones administrativas:

 El Cuy, departamento de la provincia de Río Negro (Argentina).
 El Cuy, localidad cabecera del departamento anterior.
 Cuy, población y comuna del departamento de Oise (Francia).
 Cuy, localidad y comuna del departamento de Yonne (Francia).

Además, puede referirse a:
 El Cuy, serie de historietas creada por el dibujante peruano Juan Acevedo en mayo de 1977.